Christopher Ryan "Chris" Hardwick (1971) é um ator de televisão estadunidense.

Ligações externas
 

Hardwick, Chris